Sawitsch bezeichnet:

Alexei Nikolajewitsch Sawitsch
Lidija Iwanowna Sawitsch-Ljubizkaja
Owadi Gerzewitsch Sawitsch